Der Skisprung-Continental-Cup 2022/23 ist eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen, die als Unterbau zur Weltcup-Saison 2022/23 fungiert.

Verlauf 
Der Continental Cup besteht wie jedes Jahr aus Wettbewerben für Herren und Damen sowie aus je einem Sommer-Continental-Cup und einem Winter-Continental-Cup. Im Juni 2022 gab die FIS den Rahmenkalender bekannt. Die Sommersaison begann am 3. September in Lillehammer, die soll Wintersaison am 9. Dezember 2022 in Vikersund starten. Die Saison ist in sieben Perioden unterteilt und umfasst Wettbewerbe in Europa und Nordamerika.

Während der Sommerwettbewerbe gelang Abigail Strate als erster Springerin seit Daniela Iraschko-Stolz in der Saison 2010/11 fünf aufeinanderfolgende Siege.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Gesamtwertung

Herren

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2022/23
 Skisprung-Grand-Prix 2022

Weblinks 
 Continental Cup Herren

 Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2022/23
Wintersport-Continental-Cup 2022/23